BKS – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto Padangkemiling, Bengkulu, Indonesia